Hüttemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hüttemann (* 1964), deutscher Philosoph
 Bernd Hüttemann (* 1970), Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland
 Christel Hüttemann (* 1949), deutsche Vereinsgründerin im Bereich der Kinderkrebshilfe
 Friedrich Hüttemann (1875–1945), deutscher Priester und Kirchenlieddichter
 Georg Heinrich Conrad Hüttemann (1728–1781), lutherischer Missionar in Indien
 Rainer Hüttemann (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Suzan Denise Hüttemann (* 1984), deutsche Juristin

Siehe auch:
 Hüttmann